Le matriçage, un terme de métallurgie.
 Le matriçage, un terme audio d'après .